Bracco puede referirse a:

Personas 
Diego Bracco (* 1959), escritor uruguayo.
Eduardo Bracco (* 1963), empresario y piloto argentino de automovilismo de velocidad.
Elizabeth Bracco (* 1957), una actriz estadounidense.
Germán Bracco (1998), actor de televisión y teatro mexicano.
Giovanni Bracco (1908–1968), piloto de carreras italiano (it).
Lorraine Bracco (* 1954), una actriz estadounidense.
Roberto Bracco (1861-1943), un notable guionista, periodista, escritor y dramaturgo italiano.
Vincenzo Bracco (1835–1889), el patriarca Latino de Jerusalén (de).

Miscelánea 
 El braco italiano , una raza de perro.